La Rochère steht für folgende Ortschaften in Frankreich:

 La Rochère, Gemeinde Passavant-la-Rochère, Département Haute-Saône
 La Rochère, Gemeinde Montrond, Département Jura